Mutua Madrid Open 2017 (kobiety)
 Mutua Madrid Open 2017 (mężczyźni)